Kanton Kontich is een kanton in de Belgische provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Kontich 
Het gerechtelijk kanton Kontich is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en het gelijknamige gerechtelijk gebied. Het kanton organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Mortsel, Kontich, Edegem, Hove, Lint en Boechout en voor het deel van het Antwerpse district Berchem gelegen "buiten" (ten zuiden van) de Singel. Het is gevestigd op de Mechelsesteenweg 83 te Kontich.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Beknopte geschiedenis 
Het municipale kanton Kontich werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1795 (uitgevaardigd in datzelfde jaar op 6 oktober) en definitief afgebakend door een besluit van 13 juni 1796.
Het werd echter door een wet van 17 februari 1800 weer afgeschaft.

Het gerechtelijk kanton Kontich bleef voortbestaan na 13 juni 1796 tot 14 februari 1802. Toen ging het op in het kanton Boom. Kort daarna, op 25 oktober van datzelfde jaar werd het terug opgericht als verderzetting van dat kanton.

De gemeenten Boechout, Borsbeek, Vremde werden aan het kanton toegevoegd na opheffing van het kanton Wilrijk bij wet van 24 juni 1873. Na 1963 (exacte jaar onbekend) moet Borsbeek echter afgestaan worden aan het kanton Schilde.

De gemeenten Boom, Hemiksem, Niel en Schelle werden afgestaan aan het (opnieuw) gevormde kanton Boom bij wet van 24 juni 1873.

De gemeente Hoboken werd door opheffing van het kanton Wilrijk, door een wet van 24 juni 1873, bij het kanton Kontich gevoegd. Ze werd echter weer afgestaan aan het gerechtelijk kanton Antwerpen 3 door een wet van 30 december 1883.

De gemeenten Mortsel en Wilrijk werden toegevoegd tot het kanton, na de opheffen van het kanton Wilrijk bij wet van 24 juni 1873, maar werden echter weer afgestaan na de oprichting van het kanton Berchem bij wet van 2 oktober 1913.

De gemeenten Reet en Rumst: afgestaan door een wet van 24 juni 1873 aan het kanton Boom, maar weer toegevoegd bij wet van 30 december 1883. En vervolgens weer afgestaan aan datzelfde kanton door een wet van 25 augustus 1885.

De gemeente Kontich zelf en de gemeenten Aartselaar, Edegem, Hove en Waarloos hebben onafgebroken toebehoord aan het kanton sinds de oprichting op 25 oktober 1802. In 1869 wordt de, van dan af onafhankelijke, gemeente Lint toegevoegd aan het kanton. Na 1963 (exacte jaar onbekend) moet Aartselaar afgestaan worden aan het kanton Boom.

Het kanton maakt sinds 5 januari 1796 deel uit van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en werd op 24 september 1798 toegevoegd aan de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Op 26 juli 1846 ten slotte werd het kanton toegevoegd aan de Werkrechtersraad Antwerpen.

Structuur

Militiekanton Kontich 
Het militiekanton Kontich werd opgericht bij koninklijk besluit op 10 februari 1817. Het provinciale volgnummer was oorspronkelijk 9, maar veranderde op 13 juni 1825 naar het nummer 5 en nogmaals op 25 oktober 1870 (6).

Het kanton bestond uit de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek (tot 9 december 1913 - kanton Berchem), Edegem, Hemiksem (tot 9-12-1913 - kanton Boom), Hove, Lint, Mortsel (tot 9 december 1913 - kanton Berchem), Reet (vanaf 9-12-1913 - kanton Boom), Vremde (vanaf 9-12-1913), Waarloos en Kontich zelf.

Kieskanton Kontich 
Het kieskanton Kontich ligt in het provinciedistrict Boom, het kiesarrondissement Antwerpen en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het kieskanton beslaat de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint & Mortsel en bestaat uit 92 stembureaus.

Uitslagen verkiezing Provincieraad 

In 1994 waren er 90494 ingeschreven kiezers, waarvan er 83.359 een stem uitbrachten. 79.011 hiervan waren geldige stemmen, 4.348 stemmen waren blanco of ongeldig. In 2000 waren er 91.598 ingeschreven kiezers, waarvan er 84.054 een stem uitbrachten. 81.283 hiervan waren geldige stemmen, 2.771 waren blanco of ongeldig. In 2006 waren er 82.424 geldige stemmen. Vanaf de lokale verkiezingen van 2012 werden de uitslagen niet langer per kieskanton, maar per gemeente bekendgemaakt.

Uitslagen verkiezing Vlaams Parlement 
In 1995, tijdens de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement waren er 90.306 stemgerechtigden, in 1999 91.113, in 2004 91.908 en in 2009 nam dit aantal toe tot 93.004. Hiervan brachten respectievelijk 82.326 (1995), 82.715 (1999), 83.712 (2004) en 82.406 (2009) een stem uit.

Uitslagen verkiezing Federaal Parlement

1925 - 1965

1968 - heden 
In 2003 waren er 92.007 stemgerechtigden, in 2007 92.801 en in 2010 93.242. Hiervan brachten respectievelijk 83.452 (2003), 82.853 (2007) en 81.548 (2010) een stem uit.

Uitslagen verkiezing Senaat

1968 - heden 
In 2003 waren er 92.007 stemgerechtigden, in 2007 92.801 en in 2010 93.242. Hiervan brachten respectievelijk 83.367 (2003), 82.550 (2007) en 81.288 (2010) een stem uit.

Uitslagen verkiezing Europees Parlement 
In 1999 waren er 91.113 stemgerechtigden, in 2004 92.134 stemgerechtigden en in 2009 nam dit aantal verder toe tot 93.271. Hiervan brachten respectievelijk 80.332 (1999), 81.648 (2004) en 82.897 (2009) een stem uit.

Antwerps gerechtelijk kanton
Antwerps kieskanton
Politiek in Kontich